El nombre Yordan Yordanov puede referirse a las siguientes personas:
Yordan Yordanov, antropólogo búlgaro;
Yordan Yordanov, exfutbolista y entrenador búlgaro.
Yordan Yordanov, futbolista búlgaro.
Yordan Yordanov, halterófilo búlgaro;
Yordan Yordanov, piragüista búlgaro.